Yakima može značiti:
Yakima, pleme Shahaptian Indijanaca iz južnog Washingtona.
Yakima (jezik), jezik Yakima Indijanaca, član porodice Shahaptian.
Yakima (rijeka), rijeka u Washingtonu, pritoka Columbije.
Yakima, Washington, grad u Washingtonu u dolini rijeke Yakima. 
Okrug Yakima, Washington, okrug u Washingtonu, okružno središte Yakima.